Anomalie (griechisch ἀνωμαλία) anomalía („Unebenheit, Unregelmäßigkeit“) steht für:
 Anomalie, eine Abweichung von der Regel oder von üblichen Strukturen
 Anomalie (Medizin), von der Norm abweichende anatomische Ausprägung
 Anomalie (Musik), Pseudonym des kanadischen Musikers Nicolas Dupuis
 Dichteanomalie, unerwartete Verringerung der Dichte bei Abkühlung
 Schwereanomalie, lokale Abweichung der Schwerebeschleunigung vom Normalwert
 Magnetische Anomalie, lokale Abweichung des Erdmagnetfeldes
 Ionosphärenanomalie, Abweichungen der Ionosphäre von einem homogenen Modell
 Anomalie (Geologie), eine deutliche Änderung in der Struktur geologischer Schichten
 Anomalie (Meteorologie), die untypische Abweichung von mittlerer Temperatur oder Niederschlags vom langjährigen Mittelwert
 Anomalie (Quantenfeldtheorie), die Brechung einer klassischen Symmetrie einer Feldtheorie durch die Quantisierung
 Anomalie (Astronomie), der momentane Winkel eines Himmelskörpers zur Periapsis seiner Bahnellipse (wahre, mittlere und exzentrische Anomalie)
 Anomalie (Informatik), ein Fehlverhalten in relationalen Datenbanken
 Kapitalmarktanomalie, von rationaler Preisbildung abweichende Kapitalmarktpreise
 Die Anomalie, Roman von Hervé Le Tellier aus dem Jahr 2020

Siehe auch:
 Anomalie des Wassers